Ключар (хорв. Ključar) — населений пункт у Хорватії, в Карловацькій жупанії у складі громади Войнич.
 Квест-проект Ключар — агенція з організації квестів в місті Житомирі.